Jacques de Bourbon ist der Name folgender Personen:

 Jacques de Bourbon († 1468) (um 1444–1468), Ritter
 Jacques I. de Bourbon, comte de La Marche (1319–1362), Graf von La Marche und von Ponthieu sowie Connétable von Frankreich
 Jacques II. de Bourbon, comte de La Marche (1370–1438), Graf von La Marche und von Castres
 Jacques de Bourbon Busset (1912–2001), französischer Schriftsteller und Diplomat